Mistrzostwa Świata w Unihokeju 2016 – 11. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), odbędzie się w dniach od 3 do 11 grudnia 2016 w mieście Ryga na Łotwie

Kwalifikacje 

W kwalifikacjach do MŚ mężczyzn w 2016 wzięły udział 32 reprezentacje, które zostały podzielone na trzy strefy kontynentalne: europejską, azjatycką i amerykańską. Począwszy od 2014 roku wszystkie zespoły oprócz organizatora muszą brać udział w kwalifikacjach do rundy finałowej.

Uczestnicy 

 - z czterech drużyn zajmujących 3 miejsca w grupie do turnieju finałowego awansowały dwie z największą liczbą punktów.

Obiekty

Losowanie grup 
Losowanie grup turnieju finałowego odbyło się w 9 kwietnia 2016 w Rydze na Arenie Ryga  W nawiasie przedstawione jest rozstawienie drużyn w turnieju wg rankingu światowego

Drużyny zajmujące miejsca 1-8 w rankingu światowym zostały automatycznie rozlosowane do grup A i B, pozostałe drużyny znalazły się w grupach C i D

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa B 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off

Grupa C 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16

Grupa D 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16

Faza pucharowa 

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Składy medalistów

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Drużyna All-star
Najlepszy bramkarz:  Pascal Meier
Najlepszy obrońca:  Krister Savonen,  Tatu Väänänen 
Najlepszy napastnik:  Alexander Galante Carlström,  Matěj Jendrišák,  Peter Kotilainen

Przypisy 

Mistrzostwa świata w unihokeju
2016 w unihokeju
2016 na Łotwie
Sport w Rydze